Доли́нна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Долинна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Долинна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці